Ave María hace referencia a varios artículos:

Religión
 Avemaría (siglo XI), tradicional oración cristiana católica dedicada a la Virgen María, la madre de Jesucristo. Comienza con «Dios te salve, María...».

Música
Ave Maria, lista de canciones religiosas que tienen como letra la oración avemaría;
 Ave María (1825), composición de Franz Schubert (1797-1828), conocida como Ellens dritter Gesang o Tercera canción de Ellen,
 Ave María (1853), melodía del compositor Charles Gounod, superpuesta sobre el Preludio n.º 1 en do mayor, BWV 846, del Libro I de J. S. Bach, 
 Ave María (1865), composición de Jacques Offenbach,
 «Ave Maria (canción)» (2002), del álbum Corazón latino de David Bisbal;
 «Ave María (álbum)» (1992), de Stephanie Salas;
 «Ave María (canción de Maite Perroni)» (2008);

Cine y televisión
 Ave María (película) (1999), mexicano-española, dirigida por Eduardo Rossoff y protagonizada por Damián Alcázar;
 Ave María (cortometraje 2015) , franco-germano-palestino dirigido por Basil Khalil;
 Ave maría (telenovela), producida Rafaela Rodríguez;

Además
 Ave María (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga, España;
 Ave Maria (rosa), variedad de rosa (Kordes, 1981);